Masella ist der Familienname folgender Personen:

 Benedetto Aloisi Masella (1879–1970), vatikanischer Diplomat und späterer Kurienkardinal der römisch-katholischen Kirche
 Gaetano Aloisi Masella (1826–1902), Kurienkardinal der römisch-katholischen Kirche
 Rafael Masella (1922–2006), kanadischer Klarinettist, Musikpädagoge und Komponist